Moubray bezeichnet:

 Moubray Bay, Bucht an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Moubray-Gletscher, Gletscher an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Moubray-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika